Подсемейство одиночные осы (Eumeninae), насчитывает свыше 200 родов.

Роды 

 Abispa
 Acanthodynerus
 Acarepipona
 Acarodynerus
 Acarozumia
 Aethiopicodynerus
 Afrepipona
 Afreumenes
 Afrodynerus
 Afrogamma
 Afroxanthodynerus
 Alastor
 Alastoroides
 Alastorynerus
 Alfieria
 Allepipona
 Allodynerus
 Allorhynchium
 Alphamenes
 Ancistroceroides
 Ancistrocerus
 Antamenes
 Antepipona
 Anterhynchium
 Antezumia
 Antodynerus
 Apodynerus
 Archancistrocerus
 Argentozethus
 Aruodynerus
 Asiodynerus
 Astalor
 Australodynerus
 Australozethus
 Brachymenes
 Brachyodynerus
 Brachypipona
 Calligaster
 Carinstrocerus
 Cephalastor
 Cephalochilus
 Cephalodynerus
 Chlorodynerus
 Coeleumenes
 Convextrocerus
 Ctenochilus
 Cuyodynerus
 Cyphodynerus
 Cyphomenes
 Cyrtalastor
 Cyrteumenes
 Cyrtolabulus
 Delta
 Deuterodiscoelius
 Diemodynerus
 Discoelius
 Dolichodynerus
 Ectopioglossa
 Elimus
 Elisella
 Epiodynerus
 Epsilon
 Eremodynerus
 Erodynerus
 Estiella
 Eudiscoelius
 Eumenes
 Eumenidiopsis
 Eumicrodynerus
 Euodynerus
 Eustenancistrocerus
 Extreuodynerus
 Flammodynerus
 Flavoleptus
 Gamma
 Gastrodynerus
 Gibberrhynchium
 Gibbodynerus
 Gioiella
 Giordania
 Globepipona
 Globodynerus
 Gribodia
 Gymnomerus
 Hemipterochilus
 Hirtocoelius
 Hypalastoroides
 Hypancistrocerus
 Hypodynerus
 Incodynerus
 Indodynerus
 Intereuodynerus
 Interzumia
 Irianmenes
 Ischnocoelia
 Ischnogasteroides
 Jucancistrocerus
 Katamenes
 Kennetia
 Knemodynerus
 Labochilus
 Labus
 Laevimenes
 Lamellodynerus
 Latimenes
 Leptochiloides
 Leptochilus
 Leptodynerus
 Leptomenes
 Leptomenoides
 Leptomicrodynerus
 Leucodynerus
 Lissepipona
 Lissodynerus
 Macrocalymma
 Malagassodynerus
 Malayepipona
 Malgachemenes
 Maricopodynerus
 Micreumenes
 Microdynerus
 Minixi
 Mitrodynerus
 Monobia
 Monodynerus
 Montezumia
 Nesodynerus
 Nestocoelius
 Nirtenia
 Nortozumia
 Odynerus
 Okinawepipona
 Omicrabulus
 Omicroides
 Omicron
 Onychopterocheilus
 Orancistrocerus
 Oreumenes
 Oreumenoides
 Ovodynerus
 Pachodynerus
 Pachycoelius
 Pachymenes
 Pachyminixi
 Parachilus
 Paragymnomerus
 Paralastor
 Paraleptomenes
 Paralionotulus
 Paramischocyttarus
 Parancistrocerus
 Pararhaphidoglossa
 Pararrhynchium
 Paravespa
 Parazumia
 Pareumenes
 Parifodynerus
 Parodontodynerus
 Parodynerus
 Philippodynerus
 Phimenes
 Pirhosigma
 Plagiolabra
 Polistepipona
 Postepipona
 Proepipona
 Protodiscoelius
 Pseudabispa
 Pseudacaromenes
 Pseudalastor
 Pseudepipona
 Pseudochilus
 Pseudodontodynerus
 Pseudodynerus
 Pseudoleptochilus
 Pseudonortonia
 Pseudosymmorphus
 Pseudozumia
 Pseumenes
 Psiliglossa
 Pterocheilus
 Pteromenes
 Raphiglossa
 Raphiglossoides
 Rhynchalastor
 Rhynchium
 Rugomenes
 Santamenes
 Simplepipona
 Smeringodynerus
 Sphaeromenes
 Spinilabochilus
 Stellepipona
 Stenancistrocerus
 Stenodyneriellus
 Stenodyneroides
 Stenodynerus
 Stenonartonia
 Stenosigma
 Stroudia
 Subancistrocerus
 Symmorphoides
 Symmorphus
 Synagris
 Syneuodynerus
 Tachyancistrocerus
 Tachymenes
 Trachyodynerus
 Tricarinodynerus
 Tropidodynerus
 Tuleara
 Ubirodynerus
 Xanthodynerus
 Xenorhynchium
 Zeta
 Zetheumenidion
 Zethus

Примечания 

Настоящие осы
Списки таксонов перепончатокрылых